

Persone
 Dario De Grassi – attore e doppiatore italiano
 Giovannino de' Grassi – pittore, scultore, architetto e miniatore italiano
 Mario De Grassi (1919) – ex calciatore italiano
 Mario De Grassi (1937) – ex calciatore italiano
 Mauro De Grassi – ex calciatore italiano
 Vigilio De Grassi – architetto e urbanista italiano

Altro
 De Grassi – cognome italiano
 De Grassi Street – strada della città di Toronto in Canada

Pagine correlate
Grassi
De Grasse